Дми́трий Льво́вич Клеба́нов (при рождении Дми́трий Ле́йбович; , Харьков — 5 июня 1987, там же) — украинский советский композитор, дирижёр и музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств УССР (1967).

Биография 
Родился в 1907 году в Харькове, в мещанской Минской губернии семье. С шести лет обучался игре на скрипке, с семи — в Харьковском музыкальном училище. В 1926 году окончил Харьковский музыкально-драматический институт (теоретико-композиторский факультет) по классу композиции С. С. Богатырёва. Также посещал высшие дирижёрские курсы в Харькове, где учился у Г. Б. Адлера.

В 1927—1928 годах — артист оркестра (альтист) Театра оперы и балета имени С. М. Кирова в Ленинграде. В 1928—1931 годах — дирижёр театра «Весёлый пролетарий», Театра музыкальной комедии, Театра революции в Харькове. В 1931—1934 годах — дирижёр Симфонического оркестра Украинского Радиокомитета.

С 1934 года преподавал композицию в Харьковской консерватории (с 1940 доцент, с 1960 профессор, в 1970—1973 заведующий кафедрой композиции и инструментовки). Среди учеников: М. Карминский, В. Губаренко, И. Польский, В. Птушкин, Б. Яровинский, Владимир Золотухин, Валентин Бибик, Виктор Суслин и другие.

В 1941—1943 годах в эвакуации в Ташкенте, куда эвакуировался с семьёй и родителями Львом Борисовичем Клебановым (1876—?) и Сарой Мееровной Клебановой (зубным врачом). Доцент Института повышения квалификации работников искусств Узбекистана.

С 1933 — член Правления, в 1945—1949 годах — председатель Правления Харьковского отделения Союза композиторов УССР, избирался членом Правления СК УССР.

В 1945 году, вернувшись в освобождённый Харьков, он создаёт свою 1-ю симфонию . После запрета на исполнение симфонии был отстранён от должности председателя Харьковской организации Союза композиторов, что означало фактический запрет на профессиональную деятельность. Лишь через 45 лет после написания симфонии, в 1990, году в Киеве состоялась премьера.

В 1965 году — председатель жюри Украинского республиканского конкурса скрипачей и виолончелистов. В 1966 году — член жюри III Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Москве.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (24.11.1960).
 заслуженный деятель искусств УССР (1967).

Сочинения 
Оперы — «Аистёнок» (либретто Мойше Пинчевского, 1934), «Единой жизнью» (1937), «Василий Губанов» (1966), «Красные казаки» (1970), «Маевка» (1975).

Балеты — «Аистёнок» (1937), «Светлана» (1939). Музыкальные комедии. 9 симфоний (первая «Бабий яр» 1945). Концерты для скрипки с орк., виолончели с орк., альта с орк. и др. 6 струнных квартетов, 2 трио, квинтет, вокальные циклы на стихи Г. Гейне, Т. Шевченко, А. С. Пушкина, древних японских поэтов и др. Камерные ансамбли, инструментальные пьесы, хоры, романсы, песни, музыка для драматического театра и кино.

Автор монографий «Искусство инструментовки» и «Мастерство инструментовки».

Музыка для кинофильмов «Подвиг разведчика», «Майская ночь» и «Флаги на башнях», «Самолёт уходит в 9».

Дискография 
 Arc Ensemble. Chamber Works: String Quartet № 4 (1946); Trio № 2 (1958); String Quartet № 5 (1965). Chandos, 2021.

Примечания

Литература 
 Кауфман Л. С. Клебанов Дмитрий Львович // Музыкальная энциклопедия / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. — Т. 2. — М.: Сов энциклопедия, 1974. — С. 829.
 Українська Радянська Енциклопедія. — 2-е видання. — Т. 5. — Київ, 1980. — С. 221.
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю. В. Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1991. — С. 254.
 Мистецтво України: Біографічний довідник. — Київ, 1997. — С. 297—298.
 Черкашина М. Р. Дмитро Клебанов // Українське музикознавство. — Вип. 3. — Київ, 1968. — С. 126—131.
 Золотовицька І. Л. Дмитро Клебанов. — Київ, 1980. (укр.)
 Очеретовська Н. Л. Дмитро Львович Клебанов. — Харків, 2007. ISBN 978-966-2129-00-7.

Ссылки 
Janet Horvath. Reduced to Anonymity: Ukrainian Composer Dmitri Klebanov

Выпускники Харьковского музыкально-драматического института
Оперные композиторы СССР
Оперные композиторы Украины
Балетные композиторы СССР
Балетные композиторы Украины
Цензура в СССР
Преподаватели вузов Харькова